Деминское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Деминское сельское поселение — входит в Новоаннинский район

Курганская область
 Деминское сельское поселение — входит в Шадринский район